

Onomastica 
Klaas  – prenome, forma breve dell'olandese Nicolaas, in latino Nikolaus.

Persone 
Alice Gerken-Klaas (* 1964) – politico tedesco
Hans Klaas (1927-2011) – imprenditore tedesco
Kathrin Klaas (* 1984) – atleta tedesca
Max Klaas (* 1993) – percussionista tedesco
Mieze Mardner-Klaas (1884-1950) – pittrice tedesca
Walter Klaas (giurista) (1895-1978) – giurista tedesco
Walter Klaas (teologo) (1904-1961) – pastore evangelico tedesco
Werner Klaas (1914-1945) – calciatore tedesco